Talne (; ) ist eine Kleinstadt in der Oblast Tscherkassy in der Ukraine mit 13.300 Einwohnern (2019) und das administrative Zentrum des Rajon Talne.

Geographische Lage 
Die Stadt liegt 142 km südwestlich vom Oblastzentrum Tscherkassy im Tal des Flusses Hirskyj Tikytsch und erstreckt sich auf der anschließenden Hochebene.

Geschichte 
Den Status einer Stadt besitzt Talne seit 1938.
Im Zweiten Weltkrieg wurde nahezu die gesamte jüdische Bevölkerung der Stadt, die etwa die Hälfte der Bewohner von Talne ausmachte, von der SS und ukrainischen Kollaborateuren ermordet.

Von 1975 bis 1979 existierte im Ort eine Baustelle im Rahmen der Druschba-Trasse, wobei Bauleute aus der DDR eine Verdichterstation, mehrere Wohnblocks, ein Kaufhaus, eine Schule und einen Kindergarten errichteten.

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle:

Persönlichkeiten 
 Ein Sohn der Stadt war der Violinvirtuose Mischa Elman (* ).

Rajon 
Der von Talne aus verwaltete Rajon Talne hat eine Fläche von 917 km² und eine Bevölkerung von 43.581 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte des Rajons beträgt 48 Einwohner pro km².

Siehe auch 
 Holzsynagoge (Talne)

Weblinks 

Seite über den Rajon und die Stadt Talne (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tscherkassy
Rajon Talne